Фёдор Воронин: Воронин, Фёдор Иванович (род. 1828 или 1829 — ?) — русский помор, спаситель Австро-Венгерской полярной экспедиции (1874).
 Воронин, Фёдор Михайлович (род. 1934) — советский футболист.
 Воронин, Фёдор Николаевич (1900—1980) — советский военный деятель, генерал-майор.